India
 Pudupatti – città del distretto di Theni, Tamil Nadu
 Pudupatti – città del distretto di Virudhunagar, Tamil Nadu